Reńska Wieś – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś 
 Reńska Wieś – wieś w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Pakosławice
 Reńska Wieś – nieczynna stacja kolejowa położona we wsi Reńska Wieś

Zobacz też 
 Gmina Reńska Wieś